Pycnoharknessia är ett släkte av svampar. Pycnoharknessia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pycnoharknessia